Oscilator može da se odnosi na:

 Harmonijski oscilator u mehanici
 Elektronski oscilator kod elektronskih kola